

Culture et société 
 En architecture ecclésiastique, le chancel est une clôture basse qui sépare la nef d'une église chrétienne, où sont réunis les fidèles, du chœur liturgique réservé au clergé.

Anthroponyme

Patronyme 

 Annie Chancel (1945-), chanteuse française connue sous le pseudonyme de Sheila ;
 Ausone de Chancel (1808-1878), écrivain et administrateur colonial français ;
 Charles François-Joseph Victor de Chancel, dit Lagrange-Chancel (1677-1758), auteur dramatique et poète français ;
 Gustave Charles Bonaventure Chancel (1822-1890), chimiste français ;
 Honoré Chancel (1820-1882), homme politique français ; 
 Jacques Chancel (1928-2014), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Joseph-Louis Chancel, pharmacien inventeur des allumettes ;
 Jean-Louis Chancel (1899-1977), résistant français ;
 Jean Nestor de Chancel (1753-1794), général français guillotiné sous la Révolution ;
 Jules Chancel (1867-1944), écrivain français de livres pour enfants ;
 Lucas Chancel (né en 1987), économiste français ;
 Ludovic Chancel (1901-1976), diplomate français ;
 Ludovic Chancel (1975-2017), fils de Sheila et Ringo, auteur de l'autobiographie Fils de... ;
 Napoléon Chancel (1808-1883), révolutionnaire français.
Philippe Chancel, né en 1959, photographe documentaire français.

Pseudonyme 
 Paul Chancel est le pseudonyme du collectif d'auteurs de La Main à plume.

Toponyme 
 L'îlet Chancel est le plus grand îlet de la Martinique (Antilles françaises).